Belák Sándor (1886–1947) kísérleti kórtani kutató, farmakológus, egyetemi tanár, az MTA levelező tagja
 Belák Sándor (1919–1978) mezőgazdász, egyetemi tanár, az MTA levelező tagja
 Belák Sándor (1946–) magyar-svéd állatorvos, virológus, egyetemi magántanár, az MTA külső tagja